Brenn ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Brenn (* 1963), österreichischer Jurist, Richter und Honorarprofessor
 Gustav von Brenn (1772–1838), preußischer Staatsminister
 Nina Brenn (* 1979), Schweizer Triathletin
 Stephan Brenn (* 1961), deutscher Künstler

Siehe auch:
 Bren
 Prenn